Бердикул Калымбетович Калымбетов (1920—1978) — советский -, фитопатолог, доктор биологических наук, профессор.

Биография 
В 1949 году окончил Среднеазиатский государственный университет, в 1953 году — аспирантуру Всесоюзного НИИ защиты растений.

В 1953—1955 годах старший научный сотрудник, а в 1955—1957 годах директор Алма-Атинского ботанического сада.

В 1957—1972 годах старший научный сотрудник, заведующий лабораторией биологии споровых растений Института ботаники АН Казахской ССР.

С 1972 года заведующий кафедрой фитопатологии Казахского сельскохозяйственного института.

Исследовал микофлору Заилийского Алатау, юго-востока Казахстана, юго-запада Туркмении. Описал свыше 2000 видов и форм грибов, из них около 100 новых; изучал болезни зерновых культур, картофеля, сахарной свеклы, люцерны, тополей; разработал меры борьбы с ними.

Избранные труды

Примечания

Литература 
 

Выпускники Национального университета Узбекистана
Преподаватели Казахского сельскохозяйственного института‎
Фитопатологи